Lindemann může být:

 Jens Lindemann (* 1966) – německý jazzový trumpetista
 Julie Lindemann (* 1957) – americká fotografka
 Lutz Lindemann (* 1949) - východoněmecký fotbalista a trenér
 Till Lindemann (* 1963) – německý hudebník
 Lindemann (hudební skupina) – jeho hudební projekt